Dittel ist der Familienname folgender Personen:
 Leopold von Dittel (1815–1898), österreichischer Chirurg und Urologe
 Heinrich Dittel (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Kurt Dittel, deutscher Fußballspieler
 Paul Dittel (1907–1982), deutscher SS-Obersturmbannführer, Chef des Amtes VII (SD-Ausland) des Reichssicherheitshauptamtes
 Reinhard Dittel (* 1949), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Tittel